Spænding kan have flere betydninger:

 Elektrisk spænding
 Spænding (mekanik) - mekanisk spænding
 Spænding som begreb for at noget kan være spændende (foruroligende, nervepirrende, interessant) eller som begreb for et modsætningsforhold